Kefalos, grecki Κέφαλος

 Kefalos – miasto w Grecji
 Kefalos – jeden z herosów w mitologii greckiej